PartyPoker.com Premier League Snooker 2008 проходила с 11 сентября по 7 декабря 2008.  Состав участников: Стив Дэвис OBE, Стивен Хендри MBE, Джон Хиггинс MBE, Дин Цзюньхуэй, Ронни О'Салливан, Джо Перри, Марк Селби.

Круговой турнир 
Брейки 50+ выделены скобками; сенчури-брейки — жирным.

11 сентября — Grimsby Auditorium, Гримсби,Линкольншир
 Марк Селби 4:2 Дин Цзюньхуэй: 51 — 64, 15 — 105 (100), (86) — 0, (80) — 0, (73) — 0, (104) — 0
 Ронни О'Салливан 3:3 Джон Хиггинс: (62) 63 — 70, 1 — 91 (83), (72) 98 — 0, (85) — 0, 67 — 42, 0 — (74)

18 сентября — The Anvil, Бэйсинсток, Хэмпшир

 Джон Хиггинс 3:3 Дин Цзюньхуэй: 43 — 64, 47 — 68, 46 — 82 (76), (57) 59 — 15, (50) 68 — 58 (50), (78) — 4
 Ронни О'Салливан 2:4 Джо Перри: 44 — 59, 6 — 105 (50,55), 0 — (103), 63 — 47, (58) 90 — 0, 31 — 57

25 сентября — The Assembly Rooms, Дерби, Дербишир

 Стивен Хендри 4:2 Стив Дэвис: 45 — 77, (80) 85 — 8, (67) 75 — 27, (55) 61 — 0 , 63 — 45, 30 — 94 (65)
 Марк Селби 5:1 Стивен Хендри: 82 — 4, 77 — 9, 76 — 66, (50) 79 — 8, 1 — 75 (52), 67 — 64

9 октября — Malvern Theatre, Грейт Малверн, Вустершир

 Ронни О'Салливан 6:0 Дин Цзюньхуэй: 63 — 56, (134) 134 — 0, (65) 66 — 1, (53) 70 — 31, (71) — 30, (126) — 0 
 Марк Селби 6:0 Стив Дэвис: 68 — 36, (95) — 3, 66 — 43, (80) 113 — 7, 73 — 49, (101) — 0

23 октября — Plymouth Pavilions, Плимут, Девоншир

 Ронни О'Салливан 6:0 Стив Дэвис: 103 — 7, (60) 97 — 25, (52) 71 — 38, (62) 113 — 0, 63 — 22, 93 — 0
 Стивен Хендри 1:5 Стивен Хендри: 31 — (75), 12 — 62, 72 — 9, 1 — (108), 53 — 71(65), 10 — 75(66)

30 октября — EIS (English Institute of Sport), Шеффилд, Саут-Йоркшир

 Стивен Хендри 4:2 Джон Хиггинс: (76) — 7, (65) 72 — 40, 24 — 61 (56), 65 — 12, 68 — 61 (56), 25 — 60 (52)
 Ронни О'Салливан 3:3 Марк Селби: (75) 121 — 10, 60 — 56, 41 — 64, (64) 71 — 28, 5 — 98, 19 — 94 (94)

6 ноября — The Newport Centre, Ньюпорт

 Джо Перри 2:4 Дин Цзюньхуэй: (50) — 85 (70), 4 — 97, 0 — 82, (85) — 5, 0 — 80, (90) — 0
 Стив Дэвис 1 — 5 Стивен Хендри: 37 — 54, 0 — 84 (78), 75 — 54, 48 — 75, 32 — 78 (72), 37 — 86 (86)

13 ноября — Dolphin Leisure Centre, Хейвордс Хит, Западный Сассекс

 Дин Цзюньхуэй 4:2 Стив Дэвис: (139) — 0, (72) 103 — 32, (78) 104 — 0, (56) 92 — 4, 1 — 74 (70), 18 — 69
 Марк Селби 4:2 Джон Хиггинс: (102) — 0, 37 — 82, (55) 72 — 46, (93) 94 — 32, 28 — 62 (60), (113) 126 — 0

20 ноября — The Sands Centre, Карлайл, Камбрия

 Джон Хиггинс 2:4 Джо Перри: 0 — (72), 10 — 75, 36 — 81, 1 — 68, (120) — 0, (76) — 21
 Ронни О'Салливан 3:3 Стивен Хендри: 53 — 60, 1 — 109 (108), (67) 77 — 17, 37 — 73 (72), (68) 94 — 36, 66 — 42

27 ноября — The Glades Arena, Киддерминстер, Вустершир

 Марк Селби 3:3 Джо Перри: (63) 91 — 3, 59 — 49, 80 — 22, 6 — (115), 2 — 57, 22 — 66 (51) 
 Стивен Хендри 3:3 Дин Цзюньхуэй: 36 — (85), (88) — 1, 0 — (113), (50) 69 — 12, 8 — 72, 69 — 13 
 Джон Хиггинс 3:3 Стив Дэвис: 18 — 68, 8 — 57, 66 — 8, (73) — 16, (69) 70 — 29, 37 — 67

Таблица 

Если количество очков одинаково, берется в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 3:3, выше будет тот, кто первым выиграл третью партию.

Полуфиналы и финал 

6 — 7 декабря — Potters Leisure Resort, Хоптон-он-Си, Норфолк.

 Марк Селби 5:0  Стивен Хендри: 83-34, 110-4, 133(128)-0, 115-4, 77(77)-0

 Ронни О'Салливан 5:4  Джо Перри: 68-55, 0-93(85), 93(79)-20, 8-76(72), 93-24, 0-95(95), 69(52)-6, 4-100, 104-4

 Ронни О'Салливан 7:2  Марк Селби: 121(93)-11, 82(62)-8, 74-18, 84(84)-14, 83(62)-48, 58-61, 105-13, 0-84(84), 74(74)-20

Сенчури-брейки 

139, 113, 100 - Дин Цзюньхуэй
134, 126, 105, 104 - Ронни О'Салливан
128, 120, 115, 110, 104, 102, 101 - Марк Селби
120 - Джон Хиггинс
115, 103, 101, 100 - Джо Перри
108 - Стивен Хендри

Квалификация 

Квалификационный турнир — Championship League — выиграл Джо Перри.

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2008 год в снукере